MPK steht für:
 Ministerpräsidentenkonferenz, Gremium der deutschen Bundesländer
 Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, Kunstmuseum in Kaiserslautern
 Methylpropylketon, andere Bezeichnung für 2-Pentanon
 Walther MPK (Maschinen-Pistole-Kurz), deutsche Maschinenpistole vom Typ Walther MP
 Marshall-Probekörper, Standardprobe zur Untersuchung von Walzasphalt
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Nahverkehrsunternehmen in Polen
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie
 Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Publikationsreihe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
 Mokpo Airport (IATA-Code), ehemaliger Code des geschlossenen alten Flughafens von Mokpo, Jeollanam-do, Südkorea

mpk steht für:
 Mbara (tschadische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

.mpk steht für:
 Dateierweiterung von Dateien von Nintendo-64-Emulatoren 

Abkürzung